Knuttjärn kan syfta på:
Knuttjärnen, Västmanland, en sjö i Norbergs kommun i Västmanland, 
Knuttjärnen, Dalarna, en sjö i Mora kommun i Dalarna, 
Öster-Knuttjärnen, en sjö i Strömsunds kommun i Ångermanland, 
Väster-Knuttjärnen, en sjö i Strömsunds kommun i Ångermanland, 
Stor-Knuttjärnen, en sjö i Piteå kommun i Norrbotten,  (13,7 ha)
Lill-Knuttjärnen, en sjö i Piteå kommun i Norrbotten,  (6,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn